Lodger – album di David Bowie del 1979
 Lodger – gruppo musicale indie rock finlandese
 Lodger – supergruppo musicale britannico, composto da membri dei Powder, dei Supergrass e dei Delicatessen